Виндзор има више значења:
 Виндзор (Беркшир), град у Уједињеном Краљевству у Енглеској у грофовији Беркшир
 дворац Виндзор
 Династија Виндзор, владајућа династија у Уједињеном Краљевству Велике Британијe и Северне Ирске
 Виндзор (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио
 Виндзор (Квебек), град у Канади у покрајини Квебек
 Округ Виндзор (Вермонт), округ у америчкој савезној држави Вермонт
 Виндзор (Флорида), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Виндзор (Вермонт), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Виндзор (Висконсин), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Виндзор (Вирџинија), градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Виндзор (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Виндзор (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Виндзор (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Виндзор (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Виндзор (округ Мерсер, Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Виндзор (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо
 Виндзор (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Виндзор (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Виндзор (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина